Харберд — название населённых пунктов:

Армения 
 Харберд — до 1938 г. название села Нор Харберд в марзе Арарат.

Турция 
 Харберд — армянское название города Элязыг в Западной Армении.